Избирачица може да означава:
 Избирачица, комедија Косте Трифковића
 Избирачица, југословенски филм из 1961. године
 Избирачица, представа Народног позоришта у Београду, у режији Радославa Златанa Дорићa из 1993. године
 Избирачица, представа у режији Николе Завишића, урађена у копродукцији Народног позоришта у Београду и Позоришта „Бора Станковић”, из 2013. године